Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Lipsky e David Martin che hanno battuto in finale Rik De Voest e Harel Levy 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Harel Levy (finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

 Rajeev Ram /  Brian Vahaly (primo turno)
 Santiago González /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2005